Karol Wilhelm Scheibler I (1820–1881) – łódzki fabrykant, założyciel łódzkiego rodu fabrykanckiego Scheiblerów, ojciec Karola Scheiblera II
 Karol Wilhelm Scheibler II (1862–1935) – łódzki fabrykant, syn Karola Scheiblera I, ojciec Karola Scheiblera III
 Karol Wilhelm Scheibler III (1888–1934) – łódzki fabrykant, syn Karola Scheiblera II